Indianapolis 500 (także: Indy 500) – wyścig samochodowy rozgrywany corocznie na torze Indianapolis Motor Speedway w mieście Speedway, w stanie Indiana, w Stanach Zjednoczonych. Rozgrywany od 1911 roku wyścig odbywa się w ostatnią niedzielę maja na dystansie 500 mil, czyli 200 okrążeń. Jest to jedno z największych wydarzeń sportowych na świecie, oglądane na żywo przez około 270 tysięcy widzów.

Wieloletnią tradycją wyścigu Indianapolis 500 jest to, że zwycięzca na podium zamiast butelki szampana otrzymuje butelkę mleka. W 1933 roku ten zwyczaj zapoczątkował Louis Meyer, choć na stałe wszedł do obiegu dopiero trzy lata później. Z kilkoma wyjątkami (głównie w latach 40. i 50. XX wieku) obowiązuje do dziś. Od 1956 roku tylko jeden kierowca wyłamał się z tego zwyczaju, mianowicie Emerson Fittipaldi, który w 1993 roku wypił butelkę soku pomarańczowego.

W latach 1950–1960 wyścig był jedną z eliminacji mistrzostw świata Formuły 1.

Zwycięzcy Indianapolis 500 

 * – wyścig skrócony z powodu deszczu

Lista osób, które zginęły w trakcie zawodów 
W trakcie oraz w kwalifikacjach do wyścigu Indianapolis 500 zginęło wielu sportowców i osób związanych z wyścigami.

Kierowcy

Wyścig Indianapolis 500 
Kierowcy, którzy zginęli podczas wyścigu Indianapolis 500:
 1909: William Borque (wyścig na krótszym dystansie; pierwszy znany kierowca, który zginął podczas wyścigu)
 1919: Louis LeCocq, Arthur Thurman
 1929: Bill Spence
 1933: Mark Billman, Lester Spangler
 1935: Clay Weatherly
 1939: Floyd Roberts
 1947: Shorty Cantlon
 1955: Bill Vukovich
 1958: Pat O'Connor
 1964: Eddie Sachs, Dave MacDonald
 1973: Swede Savage (zmarł w szpitalu 2 lipca)

Testy, treningi i kwalifikacje 
Kierowcy, którzy zginęli podczas testów, treningów i kwalifikacji:
 1910: Tommy Kincaid (wyścig na krótszym dystansie)
 1911: Harry Martin
 1926: Herbert Jones
 1931: Joe Caccia
 1932: M. C. Jones
 1933: William Denver
 1934: Peter Kreis
 1935: Johnny Hannon, Stubby Stubblefield
 1940: George Bailey
 1948: Ralph Hepburn
 1949: George Metzler
 1953: Chet Miller
 1955: Manuel Ayulo
 1957: Keith Andrews
 1959: Jerry Unser, Bob Cortner
 1961: Tony Bettenhausen (praktyka)
 1966: Chuck Rodee
 1968: Mike Spence
 1972: Jim Malloy
 1973: Art Pollard (praktyka)
 1982: Gordon Smiley (rozgrzewka w czasie kwalifikacji)
 1992: Jovy Marcelo (praktyka)
 1996: Scott Brayton (praktyka)
 2003: Tony Renna (prywatne październikowe testy Firestone)

Służby

Mechanicy, którzy zginęli w czasie wyścigu Indianapolis 500 
 1909: Harry Holcomb, Claude Kellum (wyścig na krótszym dystansie)
 1911: Sam Dickson
 1919: Robert Bandini, Nicholas Molinero
 1930: Paul Marshall
 1933: G.L. "Monk" Jordan

Mechanicy, którzy zginęli podczas treningów 
 1931: Clarence Grover
 1932: Harry Cox
 1933: Bob Hurst
 1934: Robert Hahn
 1935: Leo Whitaker
 1937: Albert Opalko
 1939: Lawson Harris

Personel w trakcie wyścigu 
 1937
 George Warford (strażak); Indianapolis, Indiana
 Otto Rhode (członek zespołu), Toledo.
 1961
 John Masariu (strażak); Danville, Indiana
 1973
 Armando Teran; Santa Monica, Kalifornia – Po wypadku Swede Savage, Teran został przejechany przez straż pożarną. Teran pracował przy "lizaku" na pit stopie w zespole Grahama McRae'a.

Widzowie

Lista ofiar wyścigu 
 1909 (wyścig na krótszym dystansie)
 Homer Joliff; Franklin, Indiana
 James West, Indianapolis, Indiana
 1923
 Bert Shoup; Lafayette Indiana
 1938
 Everett Spence; Terre Haute Indiana
 1960
 Fred Linder; Indianapolis, Indiana (zawaliło się prowizoryczne rusztowanie)
 William Craig, Zionsville Indiana (zawaliło się prowizoryczne rusztowanie)
 1987
 Lyle Kurtenbach; Rothschild, Wisconsin (Tony Bettenhausen Jr. stracił koło na trzecim zakręcie. Chwilę później Roberto Guerrero uderzył w oponę, ta natomiast wystrzeliła w górę i poleciała w najlepsze trybuny "K", po czym spadła na Kurtenbacha.

Przypadkowe ofiary poza torem 
 1931
 Wilbur Brink; Indianapolis – Brink miał 12 lat, gdy bawił się na swoim podwórku położonym obok toru. Gdy doszło do wypadku, koło jednego z samochodów odbiło się i przeleciało przez płot spadając i zabijając chłopca.

Bibliografia

Linki zewnętrzne 

 Oficjalna strona Indy 500